Hinseberg kan syfta på:

Anstalten Hinseberg – kriminalvårdsanstalt
Hinsebergs herrgård – herrgårdsbyggnad söder om Frövi
Hinsehäxan – självbiografisk bok
Hinsebergssläkten – svensk släkt